Le sacré est une notion d'anthropologie culturale permettant à une société humaine de créer une séparation ou une opposition axiologique entre les différents éléments qui la composent.

Patronyme 

 Adeline Sacré (1998-) est une joueuse française de water-polo.
 Aurore Sacré (1993-) est une joueuse française de water-polo.
 Émile Sacré est un skipper français.
 Émile Sacre (1844-1882) est un peintre belge.
 James Sacré (1939-) est un poète français.

Toponyme 
 Sacré-Mossi, une localité du Burkina Faso
 Sacré-Yarcé, une localité du Burkina Faso

Autres 
Le sacré de Birmanie est une race de chat originaire de France.
 Sacré est un roman policier écrit par Dennis Lehane (1997).
Sacré est un album du rappeur français Georgio (2021).
 Sacré (philosophie)